Дом дервиша () — роман ирландского писателя-фантаста Иена Макдональда. Действие книги разворачивается в 2027 году в Стамбуле. Лауреат премий «BSFA» и Джона В. Кэмпбелла, номинант на премии «Хьюго», «Локус» и Артура Кларка в номинации лучший роман в 2011 году.

Примечания 

Книги по алфавиту
Романы на английском языке
Литературные фантастические произведения Ирландии
Литературные фантастические произведения Великобритании
Романы, удостоенные мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Книги о Стамбуле